Il doppio del torneo di tennis Nottingham Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mark Hilton e Jonathan Marray che hanno battuto in finale Mustafa Ghouse e Harsh Mankad 6-4, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Brandon Coupe /  Justin Gimelstob (semifinali)
 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (semifinali)

 Pavel Šnobel /  Igor Zelenay (quarti di finale)
 Mustafa Ghouse /  Harsh Mankad (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Nottingham Challenger 2005